В королевстве Тонга существуют постоянные вооружённые силы () — дословно Вооруженные силы Его Величества (с 12 сентября 2013). Вооружённые силы состоят из регулярного компонента () (выделяются сухопутные силы (королевская гвардия Тонги), Военно-морские силы Тонги и силы поддержки) и нерегулярных сил — территориальных () и резерва ().

Историческая справка 

Тонга имеет богатую военную историю: В отличие от многих других колоний или доминионов Британской империи, на Тонге в той или иной форме всегда существовали национальные вооружённые формирования. Так, королевская гвардия была учреждена ещё в 1875 году одновременно с провозглашением королевства Тонга.

В Первой мировой войне тонганцы принимали участие в составе Новозеландских экспедиционных войск, а в начале Второй мировой войны были созданы Силы обороны (Tonga Defense Force (TDF)), которые помимо прежних частей, занимавшихся охраной правопорядка и королевской семьи, включали в себя боевые и вспомогательные части. Общая численность подразделений достигла в 1943 году более 2000 человек, эти войска участвовали в боях на Соломоновых островах. К концу войны силы обороны были расформированы, но снова воссозданы в 1946 году.

Современное состояние

Регулярные силы

Согласно королевскому закону об обороне на HMAF возложены функции по защите Королевства, поддержке гражданской власти, помощи ей в поддержании порядка и другие функции и обязанности, возложенных на них Королём.

Всего в регулярных частях вооружённых сил на 2007 год, поддержку которым оказывают Австралия, Новая Зеландия, Китай и США, служило 430 человек (в том числе 18 женщин). В последнее время наблюдается тенденция небольшого увеличения численности и в несколько этапов её планирует поднять почти до 700 человек (Сообщение бригадного генерала Утаату при открытии новых казарм Vilai, 2009 год). Несмотря на небольшую численность, являются одними из наиболее боеспособных и подготовленных в регионе.

Штаб-квартира находится в городе Нукуалофа (). Общее управление возлагается на министра обороны (который часто совмещает должность министра иностранных дел), непосредственное командование на командира TDS в чине полковника (реже бригадного генерала). Существует объединённый штаб HMAF (штаб-квартира TDS, P.O. Box 72, НукуАлофа, ТОНГА). Воинские звания на основе принятых в британской армии и флоте.

Королевская гвардия 

Составляет наземные силы. Основными задачами королевской гвардии () являются защита короля и королевской семьи, церемониальные функции, помощь в поддержании гражданской власти. Штаб-квартира в казармах Vilai в Nukualofo. Обмундирование базируется на стиле английской армии периода 20-х годов. На вооружении гвардии, кроме лёгкого стрелкового оружия, есть батарея салютных пушек. Всего в составе роты гвардии (в Тонге официально называется полком) на июль 2010 года было около 230 военнослужащих.  Кроме того в существует небольшое, численностью 40 человек, инженерное подразделение (R.D.U), которое ответственно за деятельность вооружённых сил в исполнении национальных проектов. Командующий гвардией — полковник Siamelie Latu.

Военно-морские силы 

Основными задачами Военно-морских сил () являются охрана территориальных вод и рыболовства, участие в миротворческих операциях и ликвидации последствий природных и техногенных ЧС. После активизации в 2012 году претензий Фиджи на принадлежащие королевству рифы Миневра (состоящие из двух островов), патрульные корабли флотилии осуществляют постоянный мониторинг территориальных вод в районе атоллов Telekitonga и Telekitokelau.

ВМС базируются на Touliki в Nukualofo (остров Тонгатапу) и вспомогательная ВМБ Velata в Pangai (остров Lifuka (Группа Хаапая).

В состав ВМС входит дивизион кораблей (), морская пехота () и морская авиация (). Командующий Tongan Navy имеет звание Captain.

Личный состав Maritime Defence Division на 2010 год составлял 102 человека (19 офицеров). Кроме того в составе подразделения числится группа иностранных военных специалистов.

На вооружении дивизиона:

 3 Патрульных катера Тихоокеанского класса — VOEA NEIAFU (P 201), VOEA PANGAI (P 202), VOEA SAVEA (P 203).
 Десантный катер LCM-8- VOEA LATE (C 315) — в резерве.
 Малая королевская яхта — TITILUPE
В составе морской пехоты в 2010 году числилось 55 морских пехотинцев (4 офицера). В связи с тем, что морская пехота всё чаще привлекается к несению службы в горячих точках, их численность к началу 2011 года была увеличена почти вдвое.

Действующее в интересах ВМС авиакрыло существует номинально и состоит из одного самолета (второй не используется).

На Военно-морской базе Touliki есть станция радарного контроля.

Территориальные силы и резерв 
Территориальные силы представляют собой нерегулярное вооружённое формирование, комплектуемое на добровольной основе путём заключения контракта на 4 года. В течение этого времени военнослужащий обязан пройти переподготовку сроком не менее 28 дней в год, в учебном центре вооружённых сил. Там же проходят подготовку военнослужащие регулярных подразделений. Так же он обязан явиться на пункт сбора по первому требованию вышестоящих начальников, в случае не выполнения данных условий в течение 21 дня, на виновного налагается штраф в 1000$, либо заключение под стражу на срок до 6 месяцев. Если член территориальных сил не продлевает контракт по истечении 4 лет, он переводится в резерв, при этом выплата денежного довольствия прекращается.

Всего в резерве и территориальных силах на 2009 год состояло 1100 человек.

Участие в миротворческих операциях и международное сотрудничество 
В последние годы морская пехота Тонги принимала участие в миротворческих операциях на Соломоновых Островах, а также в составе международных коалиционных сил в Ираке (тонганская миссия была выведена из страны в декабре 2008 года). В 2010 году взвод морской пехоты проходил подготовку для участия в составе миротворческих сил в Афганистане. В настоящее время подразделение морских пехотинцев из 55 человек, под командованием лейтенанта Tomaakino Tuitavuki несет службу в составе Международных сил содействия безопасности в Афганистане. Во время беспорядков в столице королевства 16 ноября 2006 года вооружённые силы оказывали содействие полиции.

В 2007 году стало известно, что впервые за историю вооружённых сил Тонги, два кадета (Latu Vaha´i и Viliami Vunipola) поступили в военную академию США Вест-Пойнт и академию ВМС в Аннаполисе.

В 2010 году направлен контингент в Афганистан.

Силы обороны сотрудничают со следующими организациями:
 Pacific Armies Management Seminar (PAMS)
 Pacific Area Senior Officers Logistics Seminar (PASOLS)
 Western Pacific Naval Symposium (WPNS)
 Международная гидрографическая организация (IHO)
 South Pacific Hydrographic Commission (SPHC)
 НАТО Codification, where though Pacific Codification System (PCS)
 ООН

Стрелковое оружие и вооружение 
Всего на вооружении на 2008 год состояло 877 единиц ручного огнестрельного оружия всех типов.
.

Символика 

 Девиз — TERRA MARIQUE ().
 Префикс кораблей VOEA (, )
 В качестве гюйса используется государственный флаг королевства.
 В качестве флага военно-морских сил, принятого в 1985 году, используют белое полотнище, которое пересекает прямой красный крест Святого Георгия с бело-красной окантовкой, с красным греческим крестом в квадратном крыже в верхней части у древка. Соотношение сторон флага: 1:2.

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Tonga defence services act 1992
 сайт TDS
 Национальный Доклад представленный Правительством Королевства Тонга ООН в соответствии с пунктом 15 Совета по правам человека, 2008 год
 Naval Institute Guide to Combat Fleets of the World: Their Ships, Aircraft, and Systems, 2007
 https://web.archive.org/web/20110626224343/http://www.isaf.nato.int/images/stories/File/Placemats/110606-isaf-placemat.pdf
 Kingdom of Tonga — das letzte paradies
 http://matangitonga.to/tag/tonga-defence-services

Вооружённые силы Тонги